L'édition 2021 du tournoi de tennis de Singapour se déroule du 22 février au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Britanniques Daniel Evans et Cameron Norrie, des Canadiens Félix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil, du Finlandais Emil Ruusuvuori, du Français Jérémy Chardy, de l'Italien Stefano Travaglia, du Japonais Yuichi Sugita, du Lituanien Ričardas Berankis et du Norvégien Casper Ruud. Ils sont respectivement remplacés par Yasutaka Uchiyama, Taro Daniel, Alexei Popyrin, James Duckworth, Roberto Marcora, Ernests Gulbis, Maxime Cressy, Yuki Bhambri, Marc Polmans et Jason Jung.

Pendant le tournoi

Lauréats 
L'Australien Alexei Popyrin remporte le tournoi en battant en finale Alexander Bublik. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Sander Gillé et Joran Vliegen décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Matthew Ebden et John-Patrick Smith. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Singapour
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
 
 

Singapour
Sport à Singapour en 2021
Tennis en février 2021